Die Windows Glyph List 4 (Abkürzung: WGL4) ist ein von Microsoft definierter Zeichensatz und enthält 657 Zeichen. Er beinhaltet alle Zeichen aus Microsofts Zeichensätzen CP1250 (Mitteleuropa), CP1251 (Kyrillisch), CP1252 (Westlich), CP1253 (Griechisch) und CP1254 (Türkisch), sowie die Zeichen der MS-DOS-CP437.

Auf dem Stand von 2004 waren die WGL4-Zeichen die einzigen, die auf allen aktuellen Betriebssystemen zuverlässig dargestellt wurden. Für andere Unicode-Zeichen fehlten oft Schriftarten, so z. B. für Armenisch und Georgisch unter Windows 9x, Devanagari unter Linux oder Äthiopisch und Runenschrift unter Windows XP. Die WGL4-Zeichen sind hingegen auf fast allen Systemen zu finden.

 Siehe auch: Glyphe

Zeichentabelle 

Legende

Weblinks 
 WGL4 auf Microsoft Typography (engl.)
 OpenType Spezifikation v1.5 (engl.)
Zeichenkodierung